A majmok bolygója (La Planète des Singes), Pierre Boulle regénye

Filmek
 A majmok bolygója (1968)
 A majmok bolygója 2. (1970)
 A majmok bolygója 3. – A menekülés (1971)
 A majmok bolygója 4. – A hódítás (1972)
 A majmok bolygója 5. – A csata (1973)
 A majmok bolygója 6. – A visszatérés (1981)

 A majmok bolygója (2001)
 A majmok bolygója: Lázadás (2011)
 A majmok bolygója: Forradalom (2014)
 A majmok bolygója: Háború (2017)
 A majmok bolygója: Királyság (2024)

Sorozatok
 A majmok bolygója, televíziós sorozat
 A majmok bolygója, animációs sorozat

Jegyzetek